International Motor Sports Association, een organisatie in het autoracen
 International Musical Saw Association, een organisatie van bespelers van de zingende zaag
 International Mind Sports Association, een denksportorganisatie
 Imsa, een rivier in Noorwegen die uitvloeit in de Glomma